Kazimierz Roman Dębicki (1896–1980) – dyplomata II Rzeczypospolitej
 Kazimierz Dębicki – polski chirurg 
 Kazimierz Dębicki – polski aktor teatralny i filmowy